Podhajský mlýn může být:

 Podhajský mlýn (Bystrá nad Jizerou) – okres Semily
 Podhajský mlýn (Jaroměřice) – okres Svitavy
 Podhajský mlýn (Lnáře) – okres Strakonice
 Podhajský mlýn (Mšené-lázně) – okres Litoměřice
 Podhajský mlýn (Saky) – okres Kladno
 Podhajský mlýn (Suchov) – okres Hodonín
 Podhajský mlýn (Veleň) – okres Praha-východ
 Podhajský mlýn (Zdiměřice u Načeradce) – okres Benešov